Die Russische Libertäre Bewegung („Rossiyskoye Libertarianskoye Dvizhenie“, RLD) war eine libertäre Partei in Russland.

Geschichte 
Am 25. August 2003, zwei Tage nach ihrer Gründung, bestätigte das russische Justizministerium die amtliche Registrierung als erste libertäre Partei in Russland. Die Gründung wurde der Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz am 6. September 2003 bekannt gegeben. Ihre neue Geschäftsstelle wurde auf dem Campus der Lomonossow-Universität eingerichtet.

Die Russische Libertäre Bewegung nahm an der Duma-Wahl 2003 in einem Wahlkreis (Nr. 201 – Moskau, Universität) teil. Der RLD-Bewerber konnte jedoch den Wahlkreissitz nicht gewinnen.

Die Russische Libertäre Bewegung pflegte internationale Kontakte unter anderem zur Libertären Partei in den USA und zur International Society for Individual Liberty.

Ende des Jahres 2006 löste sich die Partei auf.

Einzelnachweise 

Partei (Russische Föderation)
Libertäre Partei
Gegründet 2003
Aufgelöst 2006